Territorio del Montana – ex territorio degli Stati Uniti d'America
 Giustizia di popolo (Montana Territory) – film del 1952 diretto da Ray Nazarro